Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1942 го́да  () — 22-й чемпионат Латвии по футболу, 15-й под названием «Высшая лига». Турнир был сыгран во время немецкой оккупации.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1942
1942 год в Латвии
Футбол в Европе в 1942 году